Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Santiago 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Júlio Silva che ha battuto in finale Rubén Ramírez Hidalgo 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Fernando Vicente (secondo turno)
 Óscar Hernández (semifinali)
 Assente
 Flávio Saretta (primo turno)

 Boris Pašanski (quarti di finale)
 Oliver Marach (secondo turno)
 Juan Antonio Marín (quarti di finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Santiago 2005